PRL kan syfta på: 

 Parti Réformateur Libéral
 Paketreselagen
 Physical Review Letters (en tidskrift om fysik)
 Polo Ralph Lauren
 Prolaktin
Folkrepubliken Polen (Polska Republika Narodowa)